Procurador dels tribunals, juristes que actuen als tribunals
 Procurador (administració), a Tortosa durant l'Antic Règim era magistrat que detenia les facultats rectores i executives, equivalent al jurat, cònsol, conseller o paer d'altres poblacions catalanes 
 Procurador general, representava el rei de la Corona d'Aragó en relació amb tots els aspectes 
 Procurador  o procurator , encarregat dels negocis d'un altre a l'antiga Roma 
 Procurador en Corts, a les Corts de Castella eren els representants dels municipis, durant el franquisme el terme era usat per a denominar els representants a les Corts Espanyoles
 Procurador (personer), delegat civil per un capítol o altra entitat religiosa carregat dels assumptes militars que el capítol no podia complir